Frontera är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Santa Cruz de Tenerife och regionen Kanarieöarna, i den sydvästra delen av landet,  km sydväst om huvudstaden Madrid. Frontera ligger  meter över havet och antalet invånare är . Den ligger på ön El Hierro.

Terrängen runt Frontera är varierad. Havet är nära Frontera åt nordväst. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km öster om Frontera. Runt Frontera är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Valverde,  km nordost om Frontera. I omgivningarna runt Frontera  

Stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är december, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är maj, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i Kanarieöarna